Nacht, de donkere periode van een etmaal.
Nacht (politiek), bepaalde politieke gebeurtenissen.
Nacht (album), album van Maarten van Roozendaal.
Nacht (boek), boek van Elie Wiesel.

OOK:
 De nacht (Astrid Nijgh), lied van Astrid Nijgh
 De nacht (Hildo Krop), beeld van Hildo Krop